Marcelo Demoliner e João Souza venceram Simon Greul e Alessandro Motti na final por 6–3, 3–6, [10–7].

Cabeças-de-Chave

  Juan Sebastián Cabal /  Rubén Ramírez Hidalgo ''(Quartas de final)
  Marcelo Demoliner /  João Olavo Souza (Campeões)

<li>  Nikola Mektić /  Antonio Veić (Quartas de final)
<li>  André Ghem /  Diego Matos (Quartas de final)

Tabela

Chave

 Main Draw

Duplas
Tênis de 2012 no Brasil